F – sesta lettera dell'alfabeto italiano

Chimica 
 F – simbolo dell'elemento chimico fluoro
 F – simbolo di infiammabile nei simboli di rischio chimico
 F – abbreviazione della fenilalanina nella codifica degli amminoacidi

Fisica 
 f – variabile della frequenza
 F – variabile della forza
 °F – gradi Fahrenheit
 F – simbolo del farad, l'unità SI derivata per la capacitanza elettrica
 f – simbolo che abbrevia femto, il prefisso SI che esprime il fattore 10−15

Musica 
 F – nota fa nella notazione in uso nei paesi di lingua inglese e tedesca
 f – sotto al pentagramma, indica forte
 f – fori di risonanza di alcuni strumenti cordofoni, come il violino
 F – cantante e rapper finlandese
 F(x) – gruppo musicale sudcoreano
 F – primo album solista del musicista Davide Ferrario

Altro 
 F – gradazione della scala di durezza delle matite
 F – film del 2010 di Johannes Roberts
 F – settimanale femminile della Cairo Communication
 F - Motori in pista – fumetto di Noboru Rokuda
 f/ – in fotografia il rapporto focale
 f – abbreviazione per il genere grammaticale femminile
 F – nella numerazione esadecimale il numero 15
 f – funzione, solitamente nella forma f(x) (funzione nella variabile x)
 F – uno dei prefissi ITU assegnati alla Francia
 F – sigla automobilistica internazionale della Francia
 F – manga del 1986

Pagine correlate
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per F